Ша́пкино — село в Мучкапском районе Тамбовской области России. Административный центр Шапкинского сельсовета.

География 
Находится в юго-восточной части региона, в лесостепной зоне, в пределах Окско-Донской равнины,  близ впадения реки Исап (Волочилы) в реку Ворона.

Климат 
Климат умеренно континентальный, относительно сухой, с холодной продолжительной зимой и жарким летом. Среднегодовая температура воздуха — 4,5 °С. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) — −11 °C (абсолютный минимум — −39 °C); самого тёплого месяца (июля) — 20,5 °C (абсолютный максимум — 40 °С). Среднегодовое количество атмосферных осадков варьирует в пределах от 400 до 450 мм. Продолжительность залегания снежного покрова составляет в среднем 134 дня.

История 
Село основано как населённый пункт станичной службы. Изначальное название — деревня Исапова. С 20-х годов XVIII века — село Шапкино. Впервые упомянуто в 1707 году. В документах Ландратской переписи 1710 года население — 78 человек. В 1736 году в Шапкино была освящена церковь Архангела Михаила. Новое здание каменной церкви села Шапкино Борисоглебского уезда открыто для богослужения в 1912 году. В 1816 году в селе проживали 2966 человек, в 1911 году — 7220 человек.

В 1938—1956 годах Шапкино — центр Шапкинского района.

27.12.2011 состоялась сессия депутатов Шапкинского сельского совета, на которой вариант герба села Шапкино единогласно утверждён. Исторически земли Шапкино расположены на месте слияния двух рек, что и стало основной идеей герба села. Геральдической фигурой — вилообразным крестом обозначено слияние двух рек: Вороны и Исап. Этимология слова Исап: от мордовского иса («ива») и окончания -ап, которое во многих языках означало «вода, река». Ивовая река. Веточка ивы символизирует изначальное название села — деревня Исапова. На землях Шапкино всегда жили свободные, сильные люди. И конь является символом свободы и силы. В золотом одеянии Святой Архистратиг Михаил с огненным мечом и щитом символизирует русское воинство, победу сил добра над силами зла. Село Шапкино основано в 1707 годы как населенный пункт станичной службы государства Российского. И первые люди села — служивые казаки, дети боярские. Синий, желтый, красный — цвета флага казачества и они являются основными цветами герба села Шапкино. Черная оконечность герба символизирует богатство земли Шапкинской.

Население 
В списке населенных мест по сведениям 1862 года, изданного центральным статистическим комитетом МВД, числится в селе Шапкино 592 дворов; 2384 мужского полу и 2380 женского полу населения. Всего: 4764 человека.

Волости и важнейшие селения Европейской России. Выпуск I. СПб., 1880. в селе Шапкино при рч. Исапе дворов 862 и жителей 6041.

Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии на 1914 год. в селе Шапкино мужчин — 5217, женщин — 5305, всего — 11865.

Список населенных мест Тамбовской губернии (по данным всесоюзной переписи 1926 г.) Борисоглебский уезд. вып. 1., изд. Тамбовский губернский статистический отдел в селе Шапкино наличного населения: мужчин 4050, женщин 4994, всего обоего пола 9544.

Инфраструктура 
Шапкинская средняя школа в настоящее время Шапкинский филиал МБОУ Мучкапской СОШ и в здании школы находится Школьный музей истории и быта села Шапкино «Наследие».

Шапкинский сельский Дом культуры.

Шапкинская взрослая сельская библиотека расположена по адресу: с. Шапкино, ул. Интернациональная, 93 и в здании библиотеки находится Краеведческий музей русского деревенского быта «Деревня — колыбель Отечества»

Шапкинский историко-краеведческий музей «Истоки» находится в бывшем здании Шапкинского волостного правления и занимает площадь 180 м². Здание 19 века имеет историческое значение.

Шапкинская школа здоровья находится в бывшем здании Куйбышевской 8-й школы. Досуговый центр, где можно поиграть в шахматы и волейбол, сыграть в бильярд и настольный теннис, потренироваться на тренажерах, заняться конкретным видом спорта, просто найти здоровое общение.

Спорт 
В первых числах ноября каждого года по улицам села проходит легкоатлетический марафон «Мучкап-Шапкино-Любо!» на 42 километра 195 метров. В этот же день проходит забег на 1195 метров (сладкий забег). Участники марафона каждый год участвуют в посадке деревьев на аллее Марафонцев. На этой аллее планируется посадить 42195 деревьев.

В последние годы динамично развивается на территории села Шапкино бокс. Воспитанники из Мучкапского района — постоянные участники чемпионатов ЦФО и России среди юношей.

Шапкино является местом проведения всероссийских турниров по боксу:
 Турнир по боксу на приз генерала Н. А. Масликова (первые суббота и воскресенье февраля).
 Турнир по боксу памяти мастера спорта СССР П. Ф. Рыбина в сентябре.

Команда села Шапкино участница первых в истории отечественного спорта официальных соревнований по русской лапте. Они состоялись в сентябре 1957 г. в станице Динской, Пластуновского района Краснодарского края.

Известные уроженцы и жители 

 В тексте статьи про Шапкино в Тамбовской энциклопедии 2004 года: "...Изв. уроженцы и жители: засл. врач РФ А.В.Ганжа, доцент ТГУ Е.А.Ганжа, д-р техн. наук, проф. В.В.Горелов, канд. техн. наук О.Н.Машенков, засл. учитель РФ А.С.Самородов.
 Масликов, Николай Александрович  - (1953 года рождения) генерал-майор, заместитель Главнокомандующего Воздушно-десантными войсками по тылу.

 Ганжа, Александра Васильевна - (1919 - 2003) заслуженный врач РСФСР, заведующая Шапкинской районной больни­цы.

 Горелов, Валерий Васильевич - (1943 года рождения) профессор, ректор научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности г. Перми, кандидат технических наук.

 Горелов, Тимофей Георгиевич - (1902- 1990) Заслуженный врач РСФСР, персональный пенсионер республиканского значения, почетный член Всероссийского общества онкологов, почетный дипломант Всероссийского хорового общества, заведующий Михайловской районной больницы, с 2000 года онкологическому диспансеру г.Михайловка Волгоградской области присвоено имя Т.Г.Горелова

 Витютин, Сергей Николаевич - (1968 года рождения) предприниматель, меценат, краевед, почетный гражданин Мучкапского района Тамбовской области.

 Капичников Иван Васильевич - (1952 года рождения) председатель Домодедовского городского суда, заслуженный юрист Российской Федерации с 2002 года.

 Морева, Мария Петровна - (1926 - 2010) - заместитель председателя Краснодарского крайисполкома, 1-й секретарь горкома КПСС (Горячий Ключ), редактор-составитель Краснодарской Книги Памяти, Почетный гражданин Горячего ключа (1986), заслуженный работник культуры РФ (1996).

 Нартова (Немцова) Лидия Григорьевна - Доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук, профессор, Преподаватель Московского авиционного института (МАИ).

 Самородов Александр Степанович - (1923 - 2007) Заслуженный учитель школы РСФСР.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 книга Витютин С. Н. "Село Шапкино Тамбовской области в XVIII веке. Очерки и материалы. — М.: Водолей, 2019. — 124 с. https://search.rsl.ru/ru/record/01009908064
 книга «Стихи на шапкинской земле» — Тамбов: ООО фирма «Юлис», 2017. — 104 с. https://search.rsl.ru/ru/record/01008943922
 Сайт, посвящённый селу Шапкино и окрестностям

Населённые пункты Мучкапского района